Facultad de Ciencias Naturales y Matemática puede referirse a:

 La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao, Perú.
 La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Lincoln, Estados Unidos.
 La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Ibagué, Colombia.
 La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador, El Salvador.